Aphanopleura trachycarpa är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Aphanopleura trachycarpa ingår i släktet Aphanopleura och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
trachycarpa